

Makkum, hameau de la commune de Midden-Drenthe, dans le Drenthe
 Makkum, village de la commune de Súdwest Fryslân, en Frise